Historia suevorum steht für:

 Historia suevorum (Fabri), Werk von Felix Fabri, siehe Felix Fabri #Die Geschichte Schwabens
 Historia suevorum (Isidor) (Historia (de regibus) Gothorum, Vandalorum, Suevorum), Werk von Isidor von Sevilla, siehe Isidor von Sevilla #Erhaltene Werke Isidors von Sevilla